West India Quay (metrostation)
 West India Quay (plaats)